Mala Sestrica (Pelješki kanal)
 Mala Sestrica (Rovinj)
 Donja Sestrica, Vrhovnjaci kod Lastova